Soar – miejscowość w Walii, w hrabstwie Anglesey
 Soar – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Soar – miejscowość w Walii, w hrabstwie Gwynedd
 Soar – miasto biblijne
 Soar – miejscowość w Walii, w hrabstwie Powys
 Soar – rzeka w Anglii